Kucan oder Kučan ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph D. Kucan (* 1965), US-amerikanischer Filmschauspieler und -regisseur
 Milan Kučan (* 1941), slowenischer Politiker 
 Štefka Kučan, First Lady Sloweniens (1991–2002), Ehefrau von Milan Kučan
 Vlatko Kučan (* 1963), bosnischer Jazzmusiker